Le qualificazioni del singolare del Brighton International 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Brighton International 1997 prevedevano 31 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Davide Scala (Qualificato)
 Dirk Dier (ultimo turno)
 James Sekulov (Qualificato)
 Alistair Hunt (Qualificato)

 Jose Imaz-Ruiz (primo turno)
 Federico Dondo (ultimo turno)
 Martijn Bok (ultimo turno)
 Tuomas Ketola (Qualificato)

Qualificati 

 Davide Scala
 Tuomas Ketola

 James Sekulov
 Alistair Hunt

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Brighton International 1997
ATP Tour 1997